Patrick Hickey ist der Name folgender Personen:
* Patrick Hickey (Sportfunktionär) (* 1945), irischer Judoka und Sportfunktionär
 Patrick Hickey (Politiker) (* 1950), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Pat Hickey (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär